Geraldão (personagem) - criado por Glauco, cartunista brasileiro
 Geraldo da Silva, ex-futebolista nascido em Álvares Machado em 1949
 Geraldo Dutra Pereira, ex-futebolista nascido em Governador Valadares em 1963
 Geraldão, ginásio esportivo localizado em Recife

Desambiguação